Владимир Штейн: Штейн, Владимир Альбертович (род. 1967) — советский и российский художник, член-корреспондент Российской Академии Художеств.
 Штейн, Владимир Михайлович (1940—2000) — советский и российский театральный режиссёр театра кукол, театральный деятель и преподаватель режиссёрского искусства.